Yara é uma telenovela mexicana produzida por Ernesto Alonso para a Televisa e exibida pelo Canal de las Estrellas entre 12 de março e 12 de outubro de 1979.

Inicialmente exibida às 21:30, passou a ser transmitida às 19:00 a partir de 30 de julho de 1979.

Foi protagonizada por Angélica María, Jaime Moreno e Frank Moro e antagonizada por Alma Muriel, Rosa María Moreno, Carlos Ancira, Juan Peláez, Blanca Guerra, Salvador Sánchez e Irma Serrano.

Enredo
Yara é uma indígena lacandona que chega, desde Chiapas, à Cidade do México em busca de uma melhor qualidade de vida. Ao chegar se encontra com diversos obstáculos, como a hostilidade das pessoas e sua nula precaução ao cruzar as ruas e avenidas. Em uma dessas situações, é atropelada por Andrés, quem não a deixa a sua sorte a leva para sua casa. Enquanto Yara se apaixona por Andrés, ele se aproveita de sua ignorância, ingenuidade e inocência, ao planejar um casamento falsa para fazer ciúmes a Leticia. Passava o tempo e Yara sofria o desprezo da sociedade e das pessoas que a rodeavam, mas ao mesmo tempo forjava seu caráter. Assim que descobre a armação de Andrés, Yara foge e acude com Juan Carlos, quem se converte em seu protetor. No entanto, Andrés a encontra e confessa que fez uma aposta com Juan Carlos, que consistia en que ele se ficaria com ela. Ante ele, Yara  aposta a Andrés a que em um tempo, ele será quem rogará por seu amor ante seus pés. No entanto, aparece Eladio a expressar seus sentimentos a Yara, de quem se havia apaixonado desde que chegou a cidade, ainda que se esperou a que se superara para estar a sua altura. Posteriormente, Yara conhece a Mauricio, quem a apoia transformando sua aparência e modos, além de convertê-la em uma cantora famosa.

Elenco
 Angélica María .... Yara
 Jaime Moreno .... Eladio
 Alma Muriel .... Leticia
 Juan Peláez .... Andrés
 Blanca Guerra .... Regina
 Miguel Manzano .... Felipe
 Carlos Ancira
 Rosa María Moreno .... Amelia
 Sergio "El Comanche" Ramos .... El Cachetes
 Aurora Clavel .... Sabina
 Eric del Castillo .... Juan Carlos
 Sergio Gómez
 Roberto Antunez .... Liborio
 Ignacio Rubiell
 Rossy Mendoza .... Rossy
 Frank Moro .... Mauricio
 Manuel Guizar
 Guillermo Gil
 Fausto Fierro
 Gustavo del Castillo
 Tito Durán
 Laura León
 Graciela Doring
 Guillermo Zarur

Ligações externas

Telenovelas do México
Telenovelas da Televisa da década de 1970
Programas de televisão do México que estrearam em 1979
Programas de televisão do México encerrados em 1979
Telenovelas em espanhol